На́хзац () — задний форзац, элемент конструкции переплёта книги в виде односгибного листа плотной бумаги или конструкции из двух листов, соединённых полоской ткани, скрепляющий книжный блок с задней стороной переплётной крышки.

Как правило, не отличается от форзаца. В таком случае говорят просто о форзаце. На нахзаце часто помещают служебные пометки: штампы магазинов, цены и т. п.

Примечания 

Книги